Cardan (gemeente), een gemeente in het Franse departement Gironde
Cardan (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
cardanaandrijving
cardanische ophanging